Jaguar XF — люксовый седан бизнес-класса/ спортивный седан, выпускаемый британской автомобилестроительной компанией Jaguar с 2008 года. Является преемником Jaguar S-type. XF был впервые представлен в 2007 на Франкфуртском автосалоне. XF был разработан дизайнерском и конструкторском отделении Jaguar в Уитли (Ковентри, Великобритания) и производится на заводе в Касл Бромвич (Бирмингем, Великобритания). Первые поставки покупателям начались в марте 2008 года.

Первое поколение 

XFR-S

Выпускается на базе обновленной XF, в нем используется тот же 5-литровый V8 550-сильный (680 Нм крутящего момента) двигатель с механическим нагнетателем Roots, что и в XKR-S, что позволяет достичь автомобилю максимальную скорость в 300 км/ч (ограничена электроникой) и обеспечивает разгон до 100 км/ч за 4,6 секунды.

В дизайне отличаются новый передний бампер, который улучшает направление потока воздуха, задний бампер имеет диффузор, задний спойлер устанавливается в качестве дополнительной опции. Также устанавливаются новые амортизаторы с пружинами, которые жестче на 30 % и электронноуправляемый задний дифференциал. Вес составляет 1987 кг.

Также был выпущен универсал XFR-S Sportbrake.

Двигатели 
На автомобиль устанавливают 10 различных вариантов двигателей: 7 бензиновых и 3 дизельных.

Безопасность 
В 2010 году Jaguar XF прошёл тестирование по методике EuroNCAP и получил рейтинг 4 балла:

Второе поколение 

Второе поколение было представлено в сентябре 2015 года.

Безопасность

Примечания

Ссылки 
Обновленный Jaguar XF. Июль 2011. Обзор Motor.ru

XF